Das The Wilde Lexus Women’s USTA Pro Circuit Event 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Osprey (Florida) in den Vereinigten Staaten. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 30. März bis 5. April 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Osprey (Florida)